Издательство Молодая гвардия, Москва.
 Немецкий пулемёт MG.
 МГ — газета в Липецке
 «Молодая гвардия»
 Мужское государство

См. также 
 MG